

Mitologia
 Rod, antica divinità della mitologia slava

Sigle
Raggruppamento omogeneo di diagnosi  – in medicina, sistema che permette di classificare i pazienti dimessi in gruppi omogenei per assorbimento di isorisorse.
 Return on debt  – tasso medio di interesse corrisposto ai finanziatori esterni

Codici
ROD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Robertson (Sudafrica)

Intrattenimento
R.O.D, che sta per "Read or Die", è una serie di light novel giapponesi poi trasformate in due serie a fumetti, un OAV ed una serie TV.

Altro
Rod (criptozoologia)